
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 94 férfi és 63 női sportoló vett részt. A magyarországi résztvevők száma az egyes sportágakban, illetve szakágakban a következő (zárójelben a magyar indulókkal rendezett versenyszámok száma, kiemelve az egyes oszlopokban előforduló legmagasabb érték, vagy értékek):

ABC-rendi bontás
A következő táblázat ABC-rendben sorolja fel azokat a magyarországi sportolókat, akik az olimpián részt vettek. Lásd még: sportágankénti ill. szakágankénti bontás.

A

B

C

Cs

D

E

F

G

Gy

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Sz

T

U

V

Z

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

M
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon